Дунай — річка у Європі

Дунай — село, Логойський район, Мінська область

Населені пункти та їхні частини
 Дунай — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Дунай — село в гміні Ступськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Дунай — частина села Вомпельськ у гміні Вомпельськ Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дунай — лісова осада в гміні Чарня Остроленцького повіту Мазовецького воєводства

Дунай — присілок, Нюксенський район, Вологодська область

Дунай —  село, Споднєпосавський регіон

 «Дунай» — нічний швидкий поїзд сполученням Київ — Ізмаїл

Примітки